Antonio Mattei (XVI secolo) – nobile e giurista italiano
 Antonio Mattei (1840-1883) – patriota e politico italiano
 Antonio Mattei (1820-1885) – pasticcere italiano creatore dei Biscotti di Prato